De Supercup van Kazachstan 2013, de zesde Supercup van Kazachstan,was een wedstrijd tussen landskampioen Şaxter FK Qarağandı en bekerwinnaar Astana FK.

2012
Kazachstan
Sport in Astana